Die Liste der Mitglieder der Pro Football Hall of Fame enthält die Spieler, Trainer und Funktionäre, die für ihre „herausragenden Leistungen im Profi-Football“ in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen wurden. Die Hall wurde 1963 eröffnet und umfasste zunächst 17 Personen. Aktuell zählt die Hall 362 Personen (Stand August 2022). Während einige Mitglieder nur für ihre Leistungen als Trainer oder als Spieler geehrt werden, obwohl sie beide Funktionen ausgeübt haben, wurden andere für ihre Leistungen auf mehreren Gebieten ausgezeichnet. In der Liste sind nur die Positionen aufgeführt, für die die Geehrten ausgezeichnet wurden.

Auch wenn die Pro Football Hall of Fame nicht auf die National Football League (NFL) beschränkt ist, gab es nur einen Spieler (Billy Shaw), der keinen Teil seiner Karriere in der NFL verbrachte. Bisher sind 38 Mitglieder in der American Football League (AFL) aktiv gewesen, 15 in der All-America Football Conference (AAFC) und mit Kurt Warner, der erste Spieler, der auch in der Arena Football League aktiv war (Stand August 2017).

Aufnahme 
Die Nominierung für Pro Football Hall of Fame erfolgt auf schriftlichen Vorschlag der Fans. Aus diesen Vorschlägen trifft das Selection Committee eine Vorauswahl. Bei diesem Komitee handelt es sich um ein Gremium aus 46 Personen. Auf seinem jährlichen Treffen wählt es Kandidaten mit den Stimmen von mindestens 80 Prozent der Kommissionsmitglieder in die Endauswahl. Neben dem Selection Committee, das im Regelfall Kandidaten aus den letzten 30 Jahre benennt, gibt es zusätzlich das sogenannte Seniors Committee, deren neun Mitglieder auch dem Selection Committee angehören. Dieses schlägt jährlich ein bis zwei Personen vor, deren Beiträge zum Profi-Football länger als 25 Jahre zurückliegen. Diese Nominierungen werden als Seniors nominees bezeichnet. Kein Kandidat darf zum Zeitpunkt der Nominierung in den letzten fünf Saisons als Spieler oder Trainer im American Football tätig gewesen sein. Während des Super Bowls trifft dann eine Gruppe aus fünf jährlich wechselnden Mitgliedern des Selection Committee die endgültige Auswahl. Nach dem derzeitigen Verfahren werden jährlich vier bis acht Spieler in die Hall of Fame aufgenommen. Bisher wurden 76 Personen im ersten Jahr ihrer Aufnahmeberechtigung aufgenommen.

Legende

Mitglieder

Mitglieder pro Team 
Bislang hatten 60 Mannschaften mindestens eine Person unter Vertrag, welche in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen wurde. Seit 2022 hat jede aktive Mannschaft der National Football League mindestens ein späteres Pro-Football-Hall-of-Fame-Mitglied.

Weblinks 

 Pro Football Hall of Fame (englisch)

Einzelnachweise

Anmerkungen 

Pro Football Hall of Fame
Mitglieder in der Pro Football Hall of Fame